

Lokalizacje

Niemcy 
 Fuchsstadt – dzielnica gminy Stadtlauringen w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Schweinfurt
 Fuchsstadt – gmina w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Bad Kissingen